Межзональный турнир по шахматам 1982 среди женщин (Бад-Киссинген) — пятый женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1982—1984), проводился в 2 группах.

Первая группа играла с 9 июля по 2 августа в Бад-Киссингене (ФРГ). 16 участниц из 13 стран, в том числе 4 из СССР. Победительницей турнира стала экс-чемпионка мира Н. Гаприндашвили (первое выступление в межзональном турнире) — 12 очков. 2-е место заняла Л. Семёнова, которая нанесла Гаприндашвили единственное поражение — 11½ очков, 3-е — Т. Лемачко — 11. 

Норму международного гроссмейстера выполнили Э. Климова и Б. Хунд.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1982 год в шахматах